

Geografia 
 Duf – isola dell'arcipelago di Bismarck (Papua Nuova Guinea)

Sigle 
 Liberala ungdomsförbunde – organizzazione politica giovanile svedese

Codici 
 LUF – codice aeroportuale IATA della Luke Air Force Base di Phoenix (Stati Uniti)
 luf – codice ISO 639-3 della lingua laua
 LUF – vecchio codice valutario ISO 4217 del Franco lussemburghese (sostituito dall'Euro), ex valuta del Lussemburgo

Musica 
 I Luf – gruppo musicale folk rock italiano